Die First Division 1987/88 war die 49. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 3. Oktober 1987 und endete am 19. Juni 1988.

Meister wurde Pezoporikos Larnaka.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Um die Liga schrittweise auf 14 Vereine zu reduzieren, stiegen die drei letzten Teams ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1987
Fußballsaison 1987/88